Флойд () — англомовне ім'я, прізвище та топонім, похідні від імені Ллойд ( або , що валлійською означає «сірий» або «коричневий»).

Персоналії 
 Флойд (ім'я)
 Флойд (прізвище)

Топонім 

 Флойд () — назва округів у США:
 Флойд (округ, Айова);
 Флойд (округ, Вірджинія);
 Флойд (округ, Джорджія);
 Флойд (округ, Індіана);
 Флойд (округ, Кентуккі);
 Флойд (округ, Техас).
 Флойд — місто, штат Айова
 Флойд — місто, штат Нью-Йорк
 Флойд — місто, штат Вірджинія
 Флойд — селище, штат Нью-Мексико

Інше 
 «Pink Floyd» () — британський рок-гурт, провідний представник жанрів психоделічного та прогресивного року.

Див. також 
 Алгоритм Флойда — Воршелла
 Ллойд